Greatest Hits Live (Journey)
 Greatest Hits Live (New England)